Comienzo, comenzar y empezar, hacen referencia a varios artículos:

Música 
 Comenzaré, álbum de Luis Fonsi. 
 Comienzo (álbum), de Efecto Mariposa
 El comienzo (álbum), de Wilson Way
 Empezar (álbum) de Miguel Balboa.

Topónimos
:en:Commencement Bay ("Bahía del Comienzo"), en Pudget Sound, Washington, Estados Unidos.

Enlaces externos